Migot est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 André Migot (1892–1967), médecin, alpiniste, voyageur, explorateur, sinologue, tibétologue et écrivain français ;
 Georges Migot (1891–1976), compositeur, peintre et graveur français.

Notes et références